Creilsheim steht für:
 Creilsheim, fränkisches Uradelsgeschlecht mit dem gleichnamigen Stammsitz im Jagstkreis, siehe Crailsheim (Adelsgeschlecht)

Creilsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Ludwig Christoph von Creilsheim (1767–1821), preußischer Generalmajor